Жустін Енен-Арденн стала переможницею турніру, у фіналі перемігши свою суперницю і співвітчизницю Кім Клейстерс з рахунком 7-5, 6-1. Енен-Арденн програла під час турніру лише один сет, американці Дженніфер Капріаті в півфіналі.

Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через травму. Її старша сестра і суперниця по фіналу попереднього року Вінус також знялась через травму.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 

| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=1 
| RD2-team1= Кім Клейстерс
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3 
| RD2-team2= Ліндсі Девенпорт
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3=6 
| RD2-team3= Дженніфер Капріаті
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=5
| RD2-score3-3=64
| RD2-seed4=2 
| RD2-team4=
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

Верхня половина

Секція 1

Секція 3

Секція 4

Секція 6 

| RD1-score06-1=712
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ю-Дж Чо
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= М Серна
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=22
| RD1-team09= Є Докич
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Е Гальярді
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М П'єрс
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= С Герляйн
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Т Гарбін
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=78
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= М Сантанджело
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=66
| RD1-score14-3=4
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С Асагое
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= М Малеєва
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= А Мискіна
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=77
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Серра-Дзанетті
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2='''6
| RD2-score02-3=63
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=

Секція 8

Примітки 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2003 у тенісі